Hadding ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Hadding (* 1975), deutsche Schwimmerin
 Ulle Hadding (* 1977), deutsche Kamerafrau
 Ulrich Hadding (1937–2018), deutscher Mediziner und Mikrobiologe
 Walther Hadding (* 1934), deutscher Zivilrechtswissenschaftler